Баж () — коммуна во Франции в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.

Население — 817 человек (2006), площадь департамента — 12,53 км². Плотность населения — 65,2 чел/км².

Коммуна расположена на расстоянии около 640 км к югу Парижа, 90 км юго-западнее Монпелье, 55 км восточнее Каркассонна.

Демография

Ссылки 

 Баж на сайте французского Национального института географии
 Баж на сайте французского Национального института статистики и экономических исследований

Примечания 

Коммуны департамента Од